Marcel Perrin (1915-2004), homme politique français.
 Marcel Perrin (1919-1951), aviateur français.